Die Cazoo Players Championship Finals 2022 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurden vom 25. bis zum 27. November 2022 zum 15. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Das Turnier fand, wie in den Jahren zuvor (mit Ausnahme 2020), im Butlin’s Minehead Resort in Minehead statt.

Preisgeld 
Das Preisgeld lag wie seit 2019 bei £ 500.000. Es wurde dabei wie folgt verteilt:

Format und Qualifikation 
Im Rahmen der PDC Pro Tour 2022 wurden dreißig sogenannte Players Championships ausgetragen. Die Preisgelder, welche bei diesen Turnieren ausgespielt wurden, wurden in einer Rangliste, der Players Championship Order of Merit, zusammengefasst. Die besten 64 dieser Rangliste qualifizierten sich für die Players Championship Finals und waren dabei auch gesetzt.

Bei dem Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss dabei auf ein Doppelfeld erfolgen. Der Spielmodus in den ersten  beiden Runden lautete dabei Best of 11 Legs. Im Achtel- und Viertelfinale wurde auf Best of 19 Legs erhöht, während die Halbfinale und das Finale im Modus Best of 21 Legs ausgetragen wurden.

Bis zum Achtelfinale (3. Runde) wurden die Spiele auf zwei verschiedenen Bühnen ausgetragen, einer Hauptbühne mit TV-Übertragung und einer Nebenbühne, die über einen Livestream zu verfolgen war. Ab dem Viertelfinale am Sonntagnachmittag wurden alle Spiele auf der Hauptbühne ausgetragen.

Teilnehmer 
  Damon Heta
  Luke Humphries
  Nathan Aspinall
  Dirk van Duijvenbode
  Rob Cross
  Michael Smith
  Dave Chisnall
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  Joe Cullen
  Josh Rock
  Martin Schindler
  Ryan Searle
  Danny Noppert
  Krzysztof Ratajski
  Andrew Gilding
  Adrian Lewis
  José de Sousa
  James Wade
  Stephen Bunting
  Chris Dobey
  Michael van Gerwen
  Kim Huybrechts
  Jonny Clayton
  Brendan Dolan
  Scott Williams
  Dimitri Van den Bergh
  Gabriel Clemens
  Daryl Gurney
  Matt Campbell
  Jim Williams
  Callan Rydz

<li value=33>  Madars Razma
  Mike De Decker
  Steve Beaton
  Keegan Brown
  Gary Anderson
  Martin Lukeman
  Alan Soutar
  Jermaine Wattimena
  John O’Shea
  Raymond van Barneveld
  Ryan Meikle
  Geert Nentjes
  Jamie Hughes
  Mensur Suljović
  Danny Jansen
  Keane Barry
  Ricky Evans
  William O’Connor
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Vincent van der Voort
  Cameron Menzies
  Rowby-John Rodriguez
  Ross Smith
  Ryan Joyce
  Niels Zonneveld
  Ritchie Edhouse
  Kevin Doets
  Mickey Mansell
  Martijn Kleermaker
  Nathan Rafferty
  Ricardo Pietreczko
  Gian van Veen

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Free-TV war das Turnier nicht zu sehen. Die Spiele der Hauptbühne waren beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN zu sehen. Im Vereinigten Königreich hatte ITV4 die Übertragungsrechte. Weltweit sind alle Spiele, auch die der Nebenbühne, über den hauseigenen Streaming-Dienst pdc.tv zu sehen.

Weblinks 
 Offizielle Seite der PDC
 Vorbericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2022
Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in Minehead